JR pode ser:

 Jornal da Record - Telejornal brasileiro exibido pela Rede Record
 Jornal Regional - Extinto telejornal brasileiro da EPTV
 Jim Ross - Narrador estadunidense
 Juventude Revolução - Organização política brasileira
 Japan Railways - Companhia Ferroviária japonesa

Desambiguação